Derribo puede referirse a:

 Demolición
 Escombro
 Caída (página de desambiguación)
 Acoso y derribo, competición ecuestre vinculada a la tauromaquia (derribo como "acción de hacer caer en tierra a un toro o a una vaca.")
 Derribo (En Combate)

 KO (knock-out), en el boxeo.
 Derribo en lucha grecorromana.
 Derribo en lucha canaria.
 Nage waza (投げ技?) el conjunto de proyecciones y derribos usados en artes marciales
 Proyecciones de karate
 Judo#Ejemplo técnico: Kosoto gake
 Anexo:Glosario de términos de sumo himarite (llave/técnica de derribo).
 Anexo:Técnicas de capoeira#Derribos

 Derribo de avión

 Anexo:Aviones estadounidenses derribados en la Guerra Fría
 Estrecho de Ormuz#Derribo del Vuelo 655 de Iran Air
 Derribo del Ilyushin Il-76 de la Fuerza Aérea Ucraniana
 Anexo:Pérdidas de aeronaves ucranianas durante la guerra civil en el este de Ucrania
 Derribo de aviones de Hermanos al Rescate
 Derribo del vuelo 902 de Korean Airlines
 Caída del UH-60 Black Hawk en 1994
 As de la aviación, piloto de la aviación militar con derribo de aviones enemigos acreditado.

Topónimos 
 Playa de la Torre Derribada

Títulos de obras 
 Derribos Arias, grupo musical español de la década de 1980.
 Black Hawk derribado, película de 2001, dirigida por Ridley Scott.

Referencias 

Aeronaves derribadas